Dirigíranje v šahu je šahovska taktika, katere namen je dirigiranje nasprotnikove figure na določeno šahovsko polje. Podoben element delovanja ima odklon.

Za primer dirigiranja lahko uporabimo zaključek simultane partije Lasker - Loman (diagram 1a), kjer je Loman s pomočjo dirigiranja prisilil svetovnega prvaka k predaji:

1... Tc4+ 2.Kg5 (ali katerokoli drugo možno polje) 2... Th4! (preprečitev promocije kmeta v kraljico in obenem dirigiranje kralja na h4) 3.Kxh4 g5+ (namen dirigiranja kralja na polje h4 je bil v tem, da se s to potezo kmeta s tempom osvobodi polje g7 za kralja) 4.Kxg5 Kg7 Beli se preda, ker promocija v kraljico na h8 ni več možna, nakar imajo črni kmetje na damini strani prosto pot k zmagi.

Drug primer je vzet iz partije Vidmar - Euwe (diagram 1b), kjer je Vidmar s pomočjo dvakratnega dirigiranja premagal bivšega šahovskega svetovnega prvaka:

Belemu grozi mat v eni potezi (Dh2#), zato je Vidmar odigral: 1.Te8+ Lf8 (če črni igra Kh7, dobi Dd3+ in trdnjava na c2 je izgubljena) 2.Txf8+ Kxf8 (prvo dirigiranje kralja na f8) 3. Sf5+ Kg8 4.Df8+!! (drugo odločujoče dirigiranje) 4... Kf8 5.Td8#

Šahovska strategija in taktika